Phonebot (Underkategori til Voicebot) Er en dansk opfindelse fra 2021.

En Phonebot er en kunstig intelligens (kendt som conversational AI), der varetager telefonopkald. I modsætning til IVR (Interactive Voice Response, bedre kendt som "Tastevalget" i telefonopkald) og VCIVR (Voice Controlled Interactive Voice Response) varetager en Phonebot hele samtalen, uden behov for en person.

InDialog.ai er den første danske udvikler af Phonebot teknologien og lancerede den første Phonebot hos Egedal Kommune den 8. juli 2021.

Derudover findes der en australsk tele e-commerce side ved navn Phonebot

Udover den danske udvikler  InDialog.ai, er virksomheder som IBM også i gang med at udvikle teknologien.

Kilder og henvisninger

Kunstig intelligens